Прокоп — найстаріша кав'ярня Парижа, що знаходиться в Латинському кварталі, на вулиці Ансьєн-Комеді поблизу бульвару Сен-Жермен

 Прокоп Голий (Лисий, Великий) — знаменитий гуситський вождь, один з воєначальників, що очолили таборитів після смерті Яна Жижки
 Прокоп Малий (Прокупек) — діяч гуситського руху, один з полководців, що очолили таборитів після смерті Яна Жижки

 Мирослав Прокоп (1913-2003) — український політичний та громадський діяч, науковець та публіцист

 Прокоп — присілок, Парабельський район, Томська область, Росія

Див. також 
 Прокопій
 Прокіп